Kbel est un toponyme qui peut désigner :

Kbel, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kbel, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie